Кубок ісландської ліги 2015 — 20-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вдруге у своїй історії здобув Брейдаблік, який у фіналі переміг Акурейрі, клуб із другого за рангом ісландського дивізіону.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 13 лютого до 11 квітня 2015 року.

Група А 

Результати

* - у складі Брєйдаблік зіграв дискваліфікований гравець, клубу присуджена технічна поразка 0:3.

Група В 

* - команди Лейкнір (Рейк'явік) та КР відмовились від участі у плей-оф.

Результати

Група С 

* - команда Стьярнан відмовилась від участі у плей-оф.

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 квітня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2015
2015 у футболі